

Musica 
 Get Lucky – album del 1981 dei Loverboy
 Get Lucky – album del 2009 di Mark Knopfler
 Get Lucky – singolo del 2013 dei Daft Punk

Cinema 
 Get Lucky – film del 2013 diretto da Sacha Bennett